Савромат I, Тиберій Юлій Савромат І — цар Боспорської держави в 93—123 роках.

 Савромат II — цар Боспорської держави в 174/175—210/211 рр.

 Савромат III, Тиберій Юлій Савромат III Філоцезар Філоромей Евсеб (*Τιβέριος Ἰούλιος Σαυροματης Γ' Φιλόκαισαρ Φιλορώμαίος Eυσεbής, д/н — 232) — цар Боспору в 229—232 рр.
 
 Савромат IV, Тиберій Юлій Савромат IV (*Τιβέριος Ἰούλιος Σαυροματης Δ, д/н —між 311 та 318) — цар Боспору в 275—276 та 286—311/318 роках. 
 Савромат V, Тиберій Юлій Савромат V (*Τιβέριος Ἰούλιος Σαυροματης, д/н —бл. 370) — цар Боспору в 336/337—341/342 та 359—370 роках.
 Савромат VI, Тиберій Юлій Савромат VI (*Τιβέριος Ἰούλιος Σαυροματης Στ' , д/н —бл. 391) — цар Боспор у 370—391 роках.